Заколпье — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав Григорьевского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Колпь в 33 км на юго-восток от Гусь-Хрустального, в 3 км от станции Заколпье на линии Москва—Муром.

История 

В писцовых книгах Владимирского уезда 1637-47 годов Заколпье значится старинной вотчиной боярина Никиты Ивановича Романова, в селе была деревянная церковь Рождества Христова. В 1682 году эта вотчина приложена была в Московский «Спаса Нового» монастырь, во владении которого и оставалась до 1764 года. В 1834 году в Заколпье начато строительство каменного храма, трапеза была окончена в 1837 году, а главный храм в 1845 году. Престолов в храме было три: главный в честь Рождества Христова, в трапезе в честь Покрова Пресвятой Богородицы и святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В конце XIX века приход состоял из села Заколпья, сельца Константинова, деревень: Борисова, Дудора, Дмитриева, Махонина, по клировым ведомостям в них числилось 1925 мужчин и 2040 женщин. В селе Заколпье с 1884 года существовала церковно-приходская школа, учащихся в 1896 году было 50.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Заколпской волости Меленковского уезда, с 1926 года — в составе Гусевского уезда. В 1926 году в селе было 293 двора.

С 1929 года село являлось центром Заколпского сельсовета Гусь-Хрустального района, с 1954 года — в составе Григорьевского сельсовета, с 2005 года — в составе Григорьевского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе — действующая Христорождественская церковь (1837 год).

Примечания 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района